Tóth Judit (Budapest, 1967. augusztus 23. –) válogatott labdarúgó, hátvéd.

Pályafutása

Klubcsapatban
1985 és 1987 között a László Kórház labdarúgója volt és két bajnoki címet nyert a csapattal. 1987-ben a Femina csapatához igazolt, ahol további két bajnoki címet szerzett.

A válogatottban
1985 és 1995 között 65 alkalommal szerepelt a válogatottban.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1990–91, 1994–95
 2.: 1988–89, 1989–90
 3.: 1991–92, 1992–93, 1999–00

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 Jucus és Sala

1967-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A László Kórház labdarúgói
A Femina labdarúgói
A Renova labdarúgói